Комсомольское () — село в Балаковском районе Саратовской области, в составе Быково-Отрогского муниципального образования.

История 
Основано как лютеранское село на арендованной земле в 1872 году. До 1917 года — в составе Каменско-Сарминской, затем Каменской волостей Николаевского уезда Самарской губернии.

В голод 1921 года родился 21 человек, умерли — 22 человека. По состоянию на 1926 год в селе имелись сельсовет, начальная школа. В 1930 году передано в состав Фёдоровского кантона АССР немцев Поволжья, в 1935 году включено в состав Гнаденфлюрского кантона.

В 1941 году на основании Указа Президиума ВС СССР от 28 августа 1941 года о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья, немецкое население было депортировано, село включено в состав Саратовской области. В 1942 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР  Ней-Цюрихский сельский совет Первомайского района Саратовской области был переименован в Комсомольский.

Физико-географическая характеристика 
Село находится в Низком Заволжье, в пределах Сыртовой равнины, относящейся к Восточно-Европейской равнине, на левом берегу реки Миусс, на высоте 94 метра над уровнем моря. Почвы — чернозёмы солонцеватые. Почвообразующие породы — глины и суглинки.

По автомобильным дорогам расстояние до административного центра сельского поселения села Быков Отрог — 64 км, до районного центра города Балаково составляет 75 км, до областного центра города Саратова — 200 км.
Часовой пояс

Население 
Динамика численности населения

В 1931 году немцы составляли 96,5 % населения села.

Примечания 

Населённые пункты Балаковского района
Немецкие колонии в Поволжье